

Personas de nombre Juan y apellido Francisco
Juan Francisco, beisbolista dominicano.

Personas de primer nombre Juan y segundo nombre Francisco
Juan Francisco de la Bodega y Quadra, oficial peruano de la armada española.
Juan Francisco Fresno, cardenal chileno.
Juan Francisco Giró, presidente de Uruguay.
Juan Francisco Meneses, sacerdote y político chileno.
Juan Francisco Sáenz-Vázquez de Quintanilla y Sendín de Sotomayor, gobernador de Costa Rica.